Harry Young est un nom pouvant désigner:

Harry Young (1882-1946), coureur cycliste canadien
 (1867-1944), vigneron et homme politique australien
 (1893-1977), entraîneur universitaire américain
 (1901-1995), activiste socialiste britannique
Harry Young (né en 1989), joueur canadien de hockey sur glace
, maire américain de San José

Voir aussi
Harrison Young (1930-2005), acteur américain

Young, Harry